Тору:

 Тору — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Визеу.
  — населённый пункт в Бельгии, в провинции Западная Фландрия.
 Тору Укава (род. 1973) — бывший мотогонщик Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам из Японии.
 ТОРУ (Телеоператорный режим управления) — дистанционная ручная система сближения и стыковки космических аппаратов.